

Patronyme
 Marcelo Fronckowiak, (1968- ) est un entraîneur brésilien de volley-ball.
 Mel Fronckowiak, (1988- ), est une actrice, chanteuse, danseuse et ex-mannequin brésilienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme